Bill English (1929–2020) amerikai informatikus
 Bill English (1961) új-zélandi politikus